

Architettura
 Serraglio – fortificazione medievale
Serraglio veronese – insieme di fortificazioni del XIII secolo in Veneto
Serraglio mantovano – fortificazioni del XIII secolo a Mantova
Serraglio – tipologia di residenza di sovrani del mondo islamico, sinonimo di harem
Serraglio (in francese Ménagerie) – particolare tipo di recinto in zoo o parchi, contenente specie di animali come cervi o daini

Geografia
Serraglio – fiume del Veneto

Altri progetti